Francesco Arrigoni ist der Name folgender Personen:

* Francesco Arrigoni (Komponist) († um 1570), italienischer Komponist 
 Francesco Arrigoni (Schriftsteller) (1610–1645), italienischer Geistlicher und Schriftsteller
 Francesco Arrigoni (Maler) († nach 1719), italienischer Maler